Akiyama steht für:

 Akiyama (Fluss), einen Fluss in der japanischen Präfektur Tochigi
 Akiyama (Yamanashi), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Yamanashi, eingemeindet nach Uenohara
 Akiyama (Familienname), ein japanischer Familienname
 Akiyama (Klan), eine japanische Adelsfamilie
 (2153) Akiyama, ein Hauptgürtelasteroid